Richardson est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexandar Richardson (1990-), cycliste britannique ;
 Alexander Richardson (1887-1964), bobeur britannique ;
 Amir Richardson (2002-), footballeur français ;
 Angela Richardson (19?-), femme politique britannique ;
 Anthony Richardson (1899-1964), écrivain britannique de documentaire et de roman d'aventures, qui signe ses romans policiers Patrick Wynnton ;
 Archibald Read Richardson (1881-1954), mathématicien britannique ;
 Sir Benjamin Ward Richardson (1828-1896), médecin britannique ;
 Bill Richardson (1947-), homme politique américain ;
 Bobby Richardson (1935-), joueur américain de baseball ;
 Brad Richardson (1985-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Breanna Richardson (1995-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Cameron Richardson (1979-), actrice américaine
 Claire Richardson (1984-), joueuse néo-zélandaise de rugby à XV ;
 Clint Richardson (1956-), joueur américain de basket-ball ;
 
 Derek Richardson (1984-), acteur américain ;
 Dietrich James Richardson (1991-), joueur américain de basket-ball ;
 Dorothy Richardson (1873-1957), romancière britannique ;
 Dot Richardson (1961-), joueur américain de softball ;
 Elliot Richardson (1920-1999), homme politique américain ;
  (1931-), joueur de curling canadien.
  (1872-1949), géologue américain ;
 George Richardson (1886-1916), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Guy Richardson (1921-1965), rameur d'aviron britannique ;
 Hamilton Richardson (1933-2006), joueur de tennis américain ;
 Harry Richardson (1993-), acteur australien ;
 Heather Richardson (1989-), patineuse de vitesse américaine ;
  ;
 Henry Barber Richardson (1889-1963), archer américain ;
 Henry Hobson Richardson (1838-1886), architecte américain ;
 Herbert Richardson (1903-1982), rameur d'aviron canadien ;
 Hugh E. Richardson (1905-2000), le dernier ambassadeur britannique au Tibet ;
 Ian Richardson (1934-2007), acteur britannique ;
 Israel Bush Richardson (1815-1862), major-général de l'Union ;
 
 Jackson Richardson (1969-), handballeur français ;
 Jamel Richardson (1982-), joueur américain de football canadien ;
 
 
 Jane Shelby Richardson (1941-), biophysicienne américaine ;
 Jeff Richardson (1944-), joueur américain de football américain ;
 Jeremy Richardson (1984-), joueur de basket-ball américain ;
 Jerome Richardson (1920-2000), musicien de jazz américain ;
 Jock Richardson (1899-1994), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Joely Richardson (1965-), actrice britannique ;
 
 Jonathan Richardson le Vieux (1665-1745), peintre, collectionneur d'art et théoricien anglais de l'art ;
 Jonathan Richardson le Jeune (1694-1771), artiste anglais, fils du précédent ;
 Julie Richardson (1967-), joueuse de tennis néo-zélandaise ;
 Juliet Richardson (1980-), chanteuses américaine ;
 Karena Richardson (1959-), patineuse artistique britannique ;
 Kathleen Richardson (1938-), femme politique britannique ;
 Kaylin Richardson (1984-), skieuse américaine ;
 
 Kieran Richardson (1984-), footballeur britannique ;
 Latanya Richardson (1949-), actrice américaine ;
 Lee Richardson (1926-1999), acteur américain ;
 Lee Richardson (1947-), homme politique canadien ;
 Leigh Richardson (1924-2008), politicien bélizien ;
 Lewis Fry Richardson (1881-1953), mathématicien britannique ; 
 Luke Richardson (1969-), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Maisie Richardson-Sellers (1992-), actrice britannique ;
 Mark Richardson (1972-), athlète britannique ;
 Mary Richardson (1889-1961), suffragette canadienne ;
 Melvyn Richardson (1997-), handballeur français ;
 Michael Ray Richardson (1955-), joueur de baseball américain ;
 Michele Richardson (1969-), nageuse américaine ;
 Miranda Richardson (1958-), actrice britannique ;
 Natasha Richardson (1963-2009), actrice britannique ;
 Nicole Richardson (1970-), joueuse de softball Australienne ;
 Sir Owen Willans Richardson (1879-1959), physicien britannique ;
 Passion Richardson (1975-), athlète américaine ;
 Paul Richardson (1947-), prélat anglican anglais converti au catholicisme ;
 Patricia Richardson (1951-), actrice et réalisatrice américaine ;
 Peter Richardson (1951-), acteur, réalisateur et scénariste britannique ;
 , réalisateur, producteur et directeur de la photo américain ;
 Philip Richardson (1865-1963), tireur sportif et homme politique britannique ;
 Pooh Richardson (1966-), joueur de basket-ball américain ;
 Quentin Richardson (1980-), joueur de basket-ball américain ;
 Ralph Richardson (1902-1983), acteur britannique ;
 Robert Coleman Richardson (1937-2013), physicien américain, prix Nobel de physique ;
 Ruth Richardson (1950-), ministre des finances néo-zélandaise ;
 
  (1891-1959) homme d'affaires et philanthrope texan ;
 Steve Richardson (1972-), joueur de squash irlandais ;
 Sylvia Richardson (1950-), statisticienne franco-britannique ;
 
 Thomas Richardson (1569-1635), juge et homme politique anglais ;
  (1816-1867), chimiste britannique ;
 Tony Richardson (1928-1991), réalisateur britannique ;
 Vic Richardson (1894-1969), joueur de cricket australien ;
 Warren Richardson (1968-), photojournaliste australien ;
 William Richardson (1811-1875), homme politique américain ; 
 William Adams Richardson (1821-1896), homme politique américain ;
 William J. Richardson (1920-2016), philosophe américain.

Toponyme 

 Richardson, ville du Texas ;
 Le mont Richardson, situé dans le Parc national de la Gaspésie, Québec, Canada ;
 Les Richardson Highway, une route d'Alaska ;
 , une chaîne de montagnes du nord du Yukon au Canada ;
 La pointe Richardson, situé dans le massif des Écrins dans les Alpes françaises.

Marque commerciale 
 Richardson est un distributeur du matériel de chauffage/climatisation, salle de bains, plomberie et matières plastiques en France.

Zoologie 
 L’écureuil terrestre de Richardson

Sciences 
 L’extrapolation de Richardson en mathématique.
 Le nombre de Richardson en thermodynamique.
 La médaille Lewis-Fry-Richardson, récompense en géophysique.

Patronyme anglais